De Amateurliga Hamburg 1951/52 was het zevende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

Harburger TB 1865 werd kampioen en Altona 93 vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren en beide clubs konden deze ook afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1951/52